Estefan est un patronyme hispanique, notamment porté par :
 Emilio Estefan, musicien américano-cubain ;
 Gloria Estefan, auteure-compositrice-interprète américano-cubaine ;
 , mannequin et présentatrice de télévision américano-cubaine.